Tsihombe (district), een district van Madagaskar
Tsihombe (stad), de hoofdplaats van dit district